Лазу́рное — название населённых пунктов:

Россия 
 Лазурное — село в Волоконовском районе Белгородской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Лазурное — село в Городском округе Алушта/Алуштинском городском совете.
 Лазурное — село, включённое в состав села Винницкого Симферопольского района.
 Лазурное — исчезнувшее село в Черноморском районе.

Украина 
 Лазурное — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Лазурное — посёлок городского типа в Скадовском районе Херсонской области.

См. также 
 Лазурная
 Лазурный